Le terme « langue de belle-mère » peut faire référence à :
 la Sansevieria trifasciata, une plante de la famille des succulentes  ;
 un accessoire de farces et attrapes, également appelé sans-gêne ou mirliton au Québec ;
 la langue de belle-mère de Procida, un biscuit italien à base de pâte feuilletée.